Фе́льдер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фельдер, Андреас (род. 1962) — австрийский прыгун на лыжах с трамплина, 3-кратный чемпион мира.
 Фельдер, Каэтан (1814—1894) — австрийский юрист и политический деятель, энтомолог.
 Фельдер, Пол (род. 1984) — американский боец ММА.
 Фельдер, Рудольф (1842—1871) — немецкий энтомолог, сын Каэтана Фельдера.
 Фельдер, Яспер (рол. 1970) — шведский и американский спортсмен (хоккей с мячом, Ice Cross Downhill, инлайн-хоккей).